Huangxu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangxu (socken i Kina, Anhui, lat 33,68, long 117,76), 
 Huangxu (socken i Kina, Anhui, lat 32,15, long 118,45), 
 Huangxu (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar